Příjmení Hrnčíř nosí více významných osobností:

 Eva Hrnčířová (* 1976) – česká moderátorka a televizní publicistka
 František Hrnčíř (1860–1928) – český učitel a spisovatel, zejména historických knih pro mládež
 Jan Hrnčíř (* 1977) – český ekonom, VŠ pedagog a politik SPD
 Josef Hrnčíř (1921–2014) – český dirigent
 Miroslav Hrnčíř (* 1937) – český ekonom
 Pavel Hrnčíř (* 1961) – český politik, poslanec PSP za ODS, člen NKÚ
 Svatopluk Hrnčíř (1926–2014) – český spisovatel
 Zdenka Hrnčířová (1913–1984) – sopranistka Národního divadla

Externí odkazy